Винснес — норвежская фамилия. Известные носители:

 Винснес, Ханна (1789—1872) — норвежская писательница и поэтесса.
 Винснес, Фредрик (род. 1975) — норвежский футболист.